Wynohradne (ukrainisch ; russische Entsprechung /Winogradnoje) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:

Siedlung städtischen Typs:
Wynohradne (Jalta), Stadtkreis von Jalta, Autonome Republik Krim

Dörfer:
Wynohradne (Lenine), Rajon Lenine, Autonome Republik Krim
Wynohradne (Feodossija), Stadtkreis von Feodossija, Autonome Republik Krim
Wynohradne (Kuryliwzi), Rajon Murowani Kuryliwzi, Oblast Winnyzja
Wynohradne (Dnipropetrowsk), Rajon Dnipropetrowsk, Oblast Dnipropetrowsk
Wynohradne (Nowoasowsk), Rajon Nowoasowsk, Oblast Donezk
Wynohradne (Polohy), Rajon Polohy, Oblast Saporischschja
Wynohradne (Mala Wyska), Rajon Mala Wyska, Oblast Kirowohrad
Wynohradne (Starobilsk), Rajon Starobilsk, Oblast Luhansk
Wynohradne (Beresanka), Rajon Beresanka, Oblast Mykolajiw
Wynohradne (Baschtanka), Rajon Baschtanka, Oblast Mykolajiw
Wynohradne (Beresiwka), Rajon Beresiwka, Oblast Odessa
Wynohradne (Bolhrad), Rajon Bolhrad, Oblast Odessa
Wynohradne (Salischtschyky), Rajon Salischtschyky, Oblast Ternopil

Siedlungen:
Wynohradne (Charzysk), Stadtkreis von Charzysk, Oblast Donezk
Wynohradne (Skadowsk), Rajon Skadowsk, Oblast Cherson
Wynohradne (Trostjanez), Rajon Trostjanez, Oblast Sumy

Siehe auch:
Wynohradiwka
Wynohradiw
Wynohrad
Winogradnoje